Халява:

 Холява, халава — заготовка для производства листового стекла, а также — голенище сапога (уст.).
 Халява — что-либо, полученное задаром, бесплатно.
 Халява — река в Московской области.
 Халява — село в Ярославской области.
 Халява — рыба из семейства акульих.